Численность населения области по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % (). По этому показателю в 2020 году регион занимал 7-е место в России и 1-е место в Сибирском федеральном округе.

Численность населения

Демография 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав

Религия 
Статистические сведения о религиозных организациях, зарегистрированных в Управлении Министерства юстиции РФ по Кемеровской области (по состоянию на 29.01.2016 г.).

 Русская православная церковь — 212
 Русская православная старообрядческая церковь — 1
 Римско-католическая церковь — 9
 Греко-католическая церковь — 1
 Армянская Апостольская Церковь — 1
 Ислам — 26
 Буддизм — 2
 Ортодоксальный иудаизм — 4
 Евангельские христиане-баптисты — 16
 Христиане веры Евангельской − 28
 Евангельские христиане — 5
 Христиане Веры Евангельской (Пятидесятники) — 19
 Церковь адвентистов седьмого дня — 10
 Евангельско-лютеранская церковь — 1
 Новоапостольская церковь — 1
 Свидетели Иеговы — 14
 Церковь Божией Матери «Державная» — 2
 Сознание Кришны (вайшнавы) — 2
 Пастафарианство — более 4-х(https://vse42.ru/feed/show/id/1655042)

Населённые пункты 
Населённые пункты с численностью населения более 10000 чел.

Кемеровская область являлась одним из лидеров урбанизации по СССР. Свыше 85 % населения жили в городах и посёлках городского типа. Бурный рост населения городов пришёлся на 1930-е годы. За период между переписями 1959 и 1970 годов уменьшилось население 4-х городов: Прокопьевск, Киселёвск, Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий. В период с основания области и до 2016 года крупнейшим городом области был Новокузнецк, а с 2016 года крупнейшим городом стал Кемерово (с 1943 по 1960 3-й по численности после Прокопьевска город в области).

Миграция населения 
 2016 год — Прибывшие (77 816) , Выбывшие (80 639)

Общая карта 
Легенда карты:

Примечания

Ссылки 
 Статистический атлас населения Кузбасса

Кемеровская область